Hohenzollern (berg), oorspronkelijk Zoller, een berg in het zuidwesten van Duitsland
 Burg Hohenzollern, een kasteel op deze berg, stamslot van het Huis Hohenzollern
 Huis Hohenzollern, een Duits adellijk geslacht
 verscheidene door personen uit dit geslacht geregeerde graafschappen en/of vorstendommen:
 Zollern, later graafschap Hohenzollern
 Hohenzollern-Berg
 Hohenzollern-Haigerloch
 Hohenzollern-Hechingen
 Hohenzollern-Sigmaringen
 de Hohenzollernsche Lande (vanaf 19 november 1928 Hohenzollerische Lande), van 1850-1946 een deelgebied van Pruisen, opgegaan in Württemberg-Hohenzollern
 Württemberg-Hohenzollern, tot 1952 een deelstaat van Duitsland, opgegaan in Baden-Württemberg
 Hohenzollern (locomotieffabriek); een voormalige Duitse fabrikant van stoomlocomotieven

Zie ook 
 Wapen van Hohenzollern
 SpV Hohenzollern-Hertha Kiel, een voetbalclub in Kiel (1910-1928)
 Hohenzollernplatz (metrostation Berlijn), een metrostation in Berlijn